Quatre navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Grenville. Le vice-amiral Sir Richard Grenville était un marin, explorateur et soldat :
 , une goélette de 12 canons de 69 tonnes achetée à Terre-Neuve le 7 juin 1763, ayant été précédemment appelée Sally, et utilisée comme navire d'arpentage. Démantelé en mars 1775.
 , un destroyer leader lancé le 17 juin 1916 et vendu en décembre 1931.
 , un destroyer leader de classe G lancé le 15 août 1935 et coulé le 19 janvier 1940.
 , un destroyer de classe U, lancé le 12 octobre 1942 et vendu en 1983.
La Marine royale canadienne a également exploité un navire de protection des pêches, le , lancé à Toronto en 1915.

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). Londres: Chatham Publishing. .

Grenville